Ајотла има више значења:

 Ајотла, Јотла (Уизуко де лос Фигероа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ајотла (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ајотла (Сочилтепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ајотла (Закатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ајотла (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику